Henrik Larsen er navnet på flere personer:

 Jens Henrik Larsen (1773-1852) – dansk præst og forfatter
 Henrik Larsen (gymnast) (1888-1975) – dansk gymnast og OL-deltager
 Henrik Holt Larsen (født 1945) – dansk professor
 Henrik Larsen (skuespiller) (født 1949) – dansk skuespiller
 Henrik Larsen (politiker) (født 1964) – medlem af Kolding byråd for Det radikale Venstre
 Henrik Sass Larsen (født 1966) – dansk politiker fra Socialdemokraterne
 Henrik Larsen (fodboldspiller) (født 1966) – dansk fodboldspiller
 Henrik Larsen (cand.scient.pol.) – dansk cand.scient.pol. og lektor ved Københavns Universitet